Damdubbel i tennis vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes mellan den 28 juli och 5 augusti 2012 på All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Medaljörer

Format 
62 spelare deltog i en vanlig utslagsturnering där den vinnande spelaren avancerade till nästa omgång.

Resultat

Finaler 
{{4TeamBracket-Tennis3-with third
|RD1=Semifinaler
|RD2=Final 
|3rd=Bronsmatch
|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1=
|RD1-score1-1=1
|RD1-score1-2=62
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=4
|RD1-team2=

Inledande omgångar

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2012